Le tableau suivant établit l'historique des sélections, des premiers et seconds tours, de la draft des Rockets de Houston, au sein de la National Basketball Association (NBA).

Références 

Draft de la NBA
Joueur drafté par les Rockets de Houston
Rockets de Houston